Kaestneriella är ett släkte av insekter. Kaestneriella ingår i familjen sorgstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sorgstövsländor
Kaestneriella